Сезон 2005/2006 стал для Арсенала 120-м в истории клуба и 14-м в Премьер-лиге. Команде не удалось взять какие-либо трофеи впервые с сезона 2000/01. Так же, команда не попала в тройку лидеров чемпионата впервые с сезона 1995/96. 

Этот сезон был последним, который команда провела на стадионе "Хайбери". В следующем сезоне команда переедет на новый "Эмирейтс".

Сезон стал примечателен тем, что "пушкари" впервые в истории дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили "Барселоне".

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

15.500.000

Зима 

26.500.000

Ушли из клуба

Лето 

20.750.000

Зима 

4.250.000

Общие убытки:42.000.000

Общая прибыль:25.000.000

Разница:17.000.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»